Dos de Mayo oder 2 de Mayo ( für „2. Mai“) bezeichnet:

 Aufstand vom 2. Mai 1808 in Madrid
 Combate del dos de mayo, Combate del Callao, Schlacht um Callao (Peru) am 2. Mai 1866 im Spanisch-Südamerikanischen Krieg, siehe dort unter Beschuss von Callao
 El dos de mayo de 1808 en Madrid, Gemälde von Francisco de Goya
 Dos de Mayo (Misiones), Ort in Argentinien
 Dos de Mayo (Ucayali), Ort in der Provinz Ucayali, Region Loreto (Peru)
 Siedlung (centro poblado menor) im Distrikt Huicungo, Provinz Mariscal Cáceres, Region San Martín (Peru)
 Provinz Dos de Mayo, Provinz in Peru

 Club Sportivo 2 de Mayo, paraguayischer Fußballverein